Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Fomenko – ukraiński piłkarz
 Mychajło Fomenko – ukraiński piłkarz, trener piłkarski